Faust Corneli Sul·la (qüestor), fill del dictador Sul·la, àugur i qüestor
 Faust Corneli Sul·la (cònsol), cònsol l'any 52